Список всех описанных видов пауков семейства Symphytognathidae на 12 апреля 2013 года.

Anapistula
Anapistula Gertsch, 1941
 Anapistula appendix Tong & Li, 2006 — Китай
 Anapistula aquytabuera Rheims & Brescovit, 2003 — Бразилия
 Anapistula ataecina Cardoso & Scharff, 2009 — Португалия
 Anapistula australia Forster, 1959 — Квинсленд
 Anapistula ayri Rheims & Brescovit, 2003 — Бразилия
 Anapistula bebuia Rheims & Brescovit, 2003 — Бразилия
 Anapistula benoiti Forster & Platnick, 1977 — Конго
 Anapistula bifurcata Harvey, 1998 — Северные Территории
 Anapistula boneti Forster, 1958 — Мексика
 Anapistula caecula Baert & Jocque, 1993 — Кот-д’Ивуар
 Anapistula cuttacutta Harvey, 1998 — Северные Территории
 Anapistula guyri Rheims & Brescovit, 2003 — Бразилия
 Anapistula ishikawai Ono, 2002 — Япония
 Anapistula jerai Harvey, 1998 — Малайзия, Борнео, Калимантан, Кракатау
 Anapistula orbisterna Lin, Pham & Li, 2009 — Вьетнам
 Anapistula panensis Lin, Tao & Li, 2013 — Китай
 Anapistula pocaruguara Rheims & Brescovit, 2003 — Бразилия
 Anapistula secreta Gertsch, 1941 — от США до Колумбии, Багамы, Ямайка
 Anapistula seychellensis Saaristo, 1996 — Сейшеллы
 Anapistula tonga Harvey, 1998 — Tonga
 Anapistula troglobia Harvey, 1998 — Западная Австралия
 Anapistula ybyquyra Rheims & Brescovit, 2003 — Бразилия
 Anapistula yungas Rubio & Gonzalez, 2010 — Аргентина
 Anapistula zhengi Lin, Tao & Li, 2013 — Китай

Anapogonia
Anapogonia Simon, 1905
 Anapogonia lyrata Simon, 1905 — Ява

Crassignatha
Crassignatha Wunderlich, 1995
 Crassignatha ertou Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Crassignatha gudu Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Crassignatha haeneli Wunderlich, 1995 — Малайзия
 Crassignatha longtou Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Crassignatha pianma Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Crassignatha quanqu Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Crassignatha yamu Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Crassignatha yinzhi Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай

Curimagua
Curimagua Forster & Platnick, 1977
 Curimagua bayano Forster & Platnick, 1977 — Панама
 Curimagua chapmani Forster & Platnick, 1977 — Венесуэла

Globignatha
Globignatha Balogh & Loksa, 1968
 Globignatha rohri (Balogh & Loksa, 1968) — Бразилия
 Globignatha sedgwicki Forster & Platnick, 1977 — Белиз

Patu
Patu Marples, 1951
 Patu bicorniventris Lin & Li, 2009 — Китай
 Patu bispina Lin, Pham & Li, 2009 — Вьетнам
 Patu digua Forster & Platnick, 1977 — Колумбия
 Patu eberhardi Forster & Platnick, 1977 — Колумбия
 Patu jidanweishi Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Patu kishidai Shinkai, 2009 — Япония
 Patu marplesi Forster, 1959 — Самоа
 Patu nigeri Lin & Li, 2009 — Китай
 Patu quadriventris Lin & Li, 2009 — Китай
 Patu qiqi Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай
 Patu saladito Forster & Platnick, 1977 — Колумбия
 Patu samoensis Marples, 1951 — Самоа
 Patu shiluensis Lin & Li, 2009 — Китай, Лаос
 Patu silho Saaristo, 1996 — Сейшеллы
 Patu spinithoraxi Lin & Li, 2009 — Китай
 Patu vitiensis Marples, 1951 — Фиджи
 Patu woodwardi Forster, 1959 — Новая Гвинея
 Patu xiaoxiao Miller, Griswold & Yin, 2009 — Китай

Symphytognatha
Symphytognatha Hickman, 1931
 Symphytognatha blesti Forster & Platnick, 1977 — Новый Южный Уэльс
 Symphytognatha brasiliana Balogh & Loksa, 1968 — Бразилия
 Symphytognatha carstica Brescovit, Alvares & Lopes, 2004 — Бразилия
 Symphytognatha chickeringi Forster & Platnick, 1977 — Ямайка
 Symphytognatha fouldsi Harvey, 2001 — Западная Австралия
 Symphytognatha gertschi Forster & Platnick, 1977 — Мексика
 Symphytognatha globosa Hickman, 1931 — Тасмания
 Symphytognatha goodnightorum Forster & Platnick, 1977 — Белиз
 Symphytognatha imbulunga Griswold, 1987 — Южная Африка
 Symphytognatha orghidani Georgescu, 1988 — Куба
 Symphytognatha picta Harvey, 1992 — Западная Австралия
 Symphytognatha tacaca Brescovit, Alvares & Lopes, 2004 — Бразилия
 Symphytognatha ulur Platnick, 1979 — Новая Гвинея

Примечания

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

S